El término assembly puede referirse a:

Informática 
 Lenguaje Assembly, lenguaje ensamblador o assembly language, lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas informáticos.
 Ensamblado o assembly, colección de archivos o ficheros, agrupados juntos para formar una unidad lógica o biblioteca de código parcialmente compilado.
 High Level Assembly, lenguaje ensamblador desarrollado por Randall Hyde, que puede usar construcciones de lenguaje de alto nivel para ayudar, en el lenguaje ensamblador del x86, tanto a programadores principiantes como a desarrolladores avanzados por igual.

Música 
 Assembly, quinto álbum de estudio de la banda gótica noruega Theatre of Tragedy, publicado el 16 de abril de 2002.
 The Assembly, proyecto británico de synthpop, conformado por el tecladista Vince Clarke, el productor Eric Radcliffe, y el cantante Feargal Sharkey como invitado.
 Front Line Assembly, grupo de música Industrial canadiense formado en 1986, y conformado por Bill Leeb, Rhys Fulber, Chris Peterson, Jeremy Inkel, y Jared Slingerland.

Audiovisual 
 Assembly (serie de televisión), serie de televisión surcoreana emitida durante 2015  y protagonizada por Jung Jae Young y Song Yun Ah.

Empresariales 
 The Creative Assembly, empresa de videojuegos de PC cuya sede esta en Horsham, Reino Unido.